Каменна́я Крини́ца () — село в Благовещенском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1359 человек. Почтовый индекс — 26412. Телефонный код — 5259.

История 
В 1930 году в селе организовали четыре колхоза: «Первая пятилетка», им. Щорса, им. Чапаева и им. Тельмана. С июля 1941 по 13 марта 1944 года в селе была немецкая власть. С 1975 по 1990 год 90 % улиц села были покрыты асфальтом. Колхоз им. Щорса прекратил свое существование в 2003 году.

Известные уроженцы 
 Становский, Семён Ипатьевич  (1905—19??) — советский военачальник, полковник.

Местный совет 
26412, Кировоградская обл., Благовещенский р-н, с. Каменная Криница

Ссылки 
 Каменная Криница на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Благовещенского района (Кировоградская область)